Nositeli příjmení Axmann nebo Axman jsou tyto osobnosti:

 Artur Axmann (1913–1996) – německý nacistický politik, mládežnický vůdce NSDAP
 Carl Axmann – německý fyziolog 19. století
 Emil Axman (1887–1949) – český hudební skladatel, publicista a folklorista
 Ferdinand Axmann (1838–1910) – rakouský malíř historických obrazů
 František Axmann (* 1947) – český a československý politik KSČ ze Šternberska, poslanec FS za normalizace
 Franz Axmann – rakouský házenkář, člen reprezentace v 30. letech 20. století
 Friedrich Axmann – německý spisovatel (dobrodružný román Fürst und Junker), podle některých teorií mohlo jít ve skutečnosti o pseudonym pro raná díla Karla Maye
 Josef Axmann (1891–1947) – český sochař, žák J. V. Myslbeka, působil zejména na Moravě
 Josef Axmann (1793–1873) – rakouský rytec, autor nejcennější rakouské známky, narozen v Brně
 Julius Axmann (1858–1929) – rakouský politik
 Mikoláš Axmann – český výtvarník, grafik, nositel Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2009
 Miloš Axman (1929–1990) – český sochař, politik a pedagog
 Rudolf Axmann (1894–1945) – československý sudetoněmecký politik SdP, poslanec Národního shromáždění v 30. letech
 Vilém Axman (1850–1939) – kantor a varhaník, otec Emila Axmana
 Vilém Axmann (* 1969) – český fotbalista, hráč 1. české fotbalové ligy, trenér SK Viktorie Chlebičov